Kirišima může být:

 Kirišima (Kagošima) – město v prefektuře Kagošima v Japonsku
 Kirišima (sopka) – japonská sopka
 Kirišima (1913) – japonský bitevní křižník